Федерация футбола Западной Азии () — подразделение Азиатской конфедерации футбола, контролирующее развитие футбола в Западной Азии. Основана в 2001 году.

История 
Членами-учредителями Федерации футбола Западной Азии являются Иран, Ирак, Иордания, Государство Палестина, Ливан и Сирия. В 2009 году к федерации присоединились Объединённые Арабские Эмираты, Катар и Йемен, а в 2010 — Саудовская Аравия, Оман, Кувейт и Бахрейн (Израиль, Кипр, а также страны, географически входящие в Западную Азию и расположенные на границе с Европой, — Грузия, Армения, Азербайджан, Турция — являются членами УЕФА). Иран, также являвшийся одним из учредителей Федерации в 2001 году, вследствие ухудшившихся политических отношений с рядом арабских стран-монархий в регионе в 2014/2015 году вошёл в состав новообразованной Футбольной ассоциации Центральной Азии (ФАЦА).

Страны-участницы

Бывшие страны-участницы

Деятельность 
Федерация организует и проводит чемпионаты Западной Азии по футболу среди мужских, женских и молодёжных сборных команд, а также мужской и женский чемпионаты Западной Азии по футзалу.

Представители на чемпионате мира 
Страны региона принимают участие в чемпионатах мира по футболу, начиная с 1974 года, а начиная с 1978 года пробиваются в финальный турнир (кроме финального турнира 2010 года).

Участие в финальных турнирах 
 1974 — Нет
 1978 — 
 1982 — 
 1986 — 
 1990 — 
 1994 — 
 1998 — , 
 2002 — 
 2006 — , 
 2010 — Нет
 2014 — 

Наилучший результат в финальных стадиях показала сборная Саудовской Аравии в 1994 году. Она сумела занять в своей группе 2-е место и выйти в 1/8 финала. Во всех других случаях сборные, представлявшие Западную Азию, не проходили дальше группового этапа.

Всего участий
  — 4
  — 4
 , ,  — по 1.

Представители на Кубках Азии 
Страны региона принимают участие в Кубках Азии по футболу с 1968 года, причём 7 раз становились местом их проведения: дважды Иран (1968 и 1976), дважды Катар (1988 и 2011), по 1 разу Кувейт (1980), ОАЭ (1996) и Ливан (2000).

Участие в финальных турнирах

Статистика

Турниры

Ссылки 
 Официальный сайт

См. также 
 Азиатская конфедерация футбола
 Федерация футбола Восточной Азии
 Федерация футбола АСЕАН
 Федерация футбола Центральной и Южной Азии

Азиатская Конфедерация Футбола
Азия
Футбольные организации
Организации, основанные в 2002 году